Новосельское — село в Шипуновском районе Алтайского края. Входит в состав Тугозвоновского сельсовета.

География 
Расположено в 4 км к юго-западу от центра сельского поселения села Тугозвоново.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района